Слободан Тедић (Подгорица, 13. априла 2000) српски је фудбалер, који тренутно наступа за Барнсли, на позајмици из Манчестер ситија. Висок је 190 центиметара и наступа на позицији нападача.

Статистика

Клупска

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 2000.
Спортисти из Подгорице
Срби у Црној Гори
Српски фудбалери
Фудбалери Чукаричког
Фудбалери Барнслија
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Ередивизије
Нападачи у фудбалу